Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Irakli Labadze e Kevin Ullyett 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Hill /  Todd Woodbridge (Campioni)
 Paul Hanley /  Nathan Healey (semifinali)

 Gábor Köves /  Dejan Petrović (quarti di finale)
 Federico Browne /  Lars Burgsmüller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2000